Виктор Швец:
 Швец, Виктор Дмитриевич (род. 1954) — советский и украинский политик, юрист.
 Швец, Виктор Евдокимович (род. 1946) — советский и украинский актёр, режиссёр, оператор, преподаватель.
 Швец, Виктор Николаевич (1951—2014) — участник Евромайдана, Герой Украины.